

Personnalités 

 , nom de plusieurs seigneurs de Bellême :
 Guillaume II Talvas  (v. 995 - 1052), seigneur de Bellême et d'Alençon ;
 Guillaume III Talvas (mort en 1171), seigneur de Bellême, seigneur d'Alençon et comte de Ponthieu ;
 Guillaume IV Talvas (mort en 1221), seigneur de Bellême, seigneur d'Alençon, comte de Ponthieu ;
 Joseph Talvas (1845-1904), maire de Lorient, compromis dans l'affaire des fiches ;
 Mabile Talvas de Bellême (décapitée en 1077), obligée d'épouser Roger II de Montgommery par Guillaume le Conquérant ;